Indianapolis 500 je bila tretja dirka Formule 1 v sezoni 1955. Odvijala se je 30. maja 1955.

Dirka

Viri
 

Formula 1 sezona 1955
1955